Српска лига Запад у сезони 2015/16. је једна од четири Српске лиге у фудбалу, које су трећи степен фудбалских тамичења у Србији. Лига броји 16 клубова. Виши степен такмичења је Прва лига Србије, а нижи су зоне - Зона Дрина, Зона Дунав и Зона Морава.

Клубови у сезони 2015/16.

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Табела 

Легенда:

Спољашње везе 
 Фудбалски савез региона Западне Србије - Званични сајт

Српска лига Запад
Запад